

Стратфорд — місто, адміністративний центр регіону Таранакі

Стратфорд — місто, штат Коннектикут
 Стратфорд — місто, штат Айова
 Стратфорд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Стратфорд — місто, штат Нью-Джерсі
 Стратфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Стратфорд — місто, штат Оклахома
 Стратфорд — місто, штат Південна Дакота
 Стратфорд — місто, штат Техас
 Стратфорд — селище, штат Вісконсин
 Стратфорд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Стратфорд — переписна місцевість, штат Коннектикут